Kopanica bezeichnet Orte und geographische Objekte in Polen:
 Kopanica (dt. Kopnitz), eine ehemalige Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Kopanica (Piława Górna) (dt. Haunold), ein Stadtbezirk von Piława Górna in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kopanica, ein Dorf der Gmina Nowinka im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien
 Kopanica, ein Weiler der Gmina Płaska im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien
 Kopanica (dt. Gipp), ein Weiler der Gmina Manowo in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Manowo#Gemeindegliederung
 Kopanica (Rów Polski), ein Zufluss zur Barycz in der Woiwodschaft Großpolen
 Jezioro Kopanica, ein See im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Velika Kopanica